XXV чемпионат России по волейболу среди 11 команд женской Суперлиги проходил с 15 октября 2015 года по 26 апреля 2016 года. По итогам двухкругового регулярного чемпионата 4 команды вышли в финальный этап, который был сыгран в формате «Финала четырёх». Титул чемпиона России в четвёртый раз в истории завоевало московское «Динамо».

Предварительный этап

Турнирная таблица 

Примечание. При равенстве количества побед и соотношения партий «Протон» находится выше «Енисея» благодаря лучшему соотношению выигранных и проигранных очков: у «Протона» 1543:1515=1,018; у «Енисея» 1569:1591=0,986.

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

«Финал четырёх» 
Матчи прошли 25 и 26 апреля 2016 года в московском УСЗ «Дружба». Столичное «Динамо» в четвёртый раз в истории и впервые с 2009 года завоевало золотые медали. Победитель предыдущих пяти сезонов, команда «Динамо-Казань», сложила чемпионские полномочия после поражения в полуфинале от «Уралочки»-НТМК. В решающем матче дружина Николая Карполя оказала упорное сопротивление и москвичкам, несмотря на то, что выступала без двух ключевых игроков — травмированной Дарьи Евтуховой и потерявшей сознание на разминке перед началом финального матча Шинед Джек. Бронзовым призёром чемпионата стало краснодарское «Динамо». Доигровщица кубанской команды, двукратная чемпионка мира Любовь Соколова объявила о завершении клубной карьеры.

После окончания финального матча лучшим игрокам турнира были вручены индивидуальные призы. Награду MVP завоевала диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова, лучшей блокирующей была признана Ирина Заряжко, нападающей — Ксения Ильченко (обе — «Уралочка»), лучшей либеро — Анна Малова («Динамо» Москва).

По результатам опроса тренеров команд Суперлиги лучшим игроком Суперлиги второй сезон подряд стала Наталия Гончарова. 12 июня ей был вручён Приз Людмилы Булдаковой.

Полуфиналы 
25 апреля

Матч за 3-е место 
26 апреля

Финал 
26 апреля

Итоговое положение

Составы 
 «Динамо» (Москва): Наталия Гончарова (Обмочаева) — 20 матчей, 65 партий / 414 очков (372 в атаке, 28 на блоке, 14 с подачи); Екатерина Косьяненко — 20, 60 / 30 (7, 10, 13); Екатерина Любушкина — 20, 54 / 102 (62, 19, 21); Ирина Фетисова — 18, 54 / 144 (81, 50, 13); Яна Щербань — 18, 51 / 155 (120, 16, 19); Анна Малова — 18, 51; Вера Ветрова — 18, 37 / 30 (9, 8, 13); Анастасия Маркова — 17, 44 / 146 (112, 18, 16); Юлия Морозова — 16, 40 / 61 (33, 26, 2); Фе Гарай — 15, 46 / 203 (154, 32, 17); Екатерина Раевская — 14, 34; Анастасия Бавыкина — 14, 29 / 87 (71, 10, 6); Регина Мороз — 10, 20 / 38 (19, 18, 1); Анна Лазарева — 6, 11 / 28 (23, 2, 3). Главный тренер — Юрий Панченко.
 «Уралочка»-НТМК: Екатерина Романова — 22, 77 / 1 (1, 0, 0); Марина Бабешина — 22, 76 / 98 (48, 21, 29); Ксения Ильченко — 22, 74 / 316 (267, 26, 23); Анна Климец — 21, 71 / 192 (151, 35, 6); Дарья Евтухова — 20, 70 / 180 (124, 33, 23); Ирина Заряжко — 20, 69 / 257 (182, 57, 18); Шинед Джек — 18, 62 / 270 (199, 52, 19); Валерия Сафонова — 15, 33 / 40 (31, 7, 2); Елена Ирисова — 12, 29 / 64 (38, 22, 4); Ольга Носенко — 9, 14 / 5 (2, 3, 0); Екатерина Русакова — 9, 12 / 2 (1, 0, 1); Екатерина Карполь (Воронова) — 8, 17; Маргарита Курило — 8, 15 / 14 (11, 1, 2); Анастасия Костыленко — 2, 3; Екатерина Евдокимова (Макарчук) — 2, 2. Главный тренер — Николай Карполь.
 «Динамо» (Краснодар): Ирина Филиштинская — 22, 75 / 93 (35, 40, 18); Александра Пасынкова — 22, 69 / 150 (93, 29, 28); Анастасия Самойленко — 21, 75 / 182 (99, 70, 13); Светлана Крючкова — 20, 76 / 1 (1, 0, 0); Наталья Малых — 20, 73 / 368 (321, 32, 15); Марина Марюхнич — 20, 68 / 148 (96, 42, 10); Любовь Соколова — 20, 64 / 144 (116, 17, 11); Мария Бибина — 19, 55; Екатерина Ефимова — 13, 28 / 42 (31, 7, 4); Татьяна Кошелева — 12, 39 / 140 (109, 17, 14); Дарья Талышева — 12, 27; Наталья Ходунова — 11, 31 / 85 (69, 10, 6); Светлана Сурцева — 9, 17 / 12 (6, 4, 2); Марина Тушова — 3, 5 / 6 (3, 0, 3); Екатерина Кривец — 1, 3. Главный тренер — Константин Ушаков.
 «Динамо-Казань»: Дарья Столярова — 20, 59 / 234 (193, 25, 16); Элица Василева — 19, 63 / 260 (212, 33, 15); Евгения Старцева — 18, 55 / 67 (24, 20, 23); Елена Гендель — 17, 52 / 138 (82, 50, 6); Ирина Малькова — 17, 47 / 104 (68, 26, 10); Анна Мельникова — 17, 45 / 57 (22, 17, 18); Елена Ежова — 16, 51; Антонелла Дель Коре — 15, 50 / 174 (141, 16, 17); Мария Бородакова — 14, 43 / 82 (44, 29, 9); Екатерина Гамова — 12, 35 / 144 (122, 17, 5); Виктория Кузякина — 11, 31; Екатерина Уланова — 10, 27; Олеся Николаева — 8, 23 / 68 (53, 10, 5); Анна Матиенко — 8, 23 / 9 (6, 2, 1); Ольга Бирюкова — 6, 15 / 40 (31, 4, 5); Виктория Чаплина — 4, 7 / 11 (11, 0, 0); Анна Котикова — 3, 10 / 12 (10, 0, 2); Анастасия Бехтерева — 1, 5 / 4 (3, 1, 0); Сабина Гильфанова — 1, 4 / 21 (18, 2, 1); Анна Прасолова — 1, 4 / 3 (0, 1, 2); Анастасия Котикова — 1, 4 / 2 (1, 0, 1); Алёна Шадрина — 1, 4; Анастасия Подошвина — 1, 1. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.
 «Заречье-Одинцово»: Ирина Воронкова — 20, 71 / 349 (302, 22, 25); Алина Ярошик — 20, 70 / 234 (187, 23, 24); Татьяна Романова — 20, 70 / 47 (11, 11, 25); Ангелина Лазаренко — 20, 66 / 165 (101, 42, 22); Наталья Назарова — 19, 67 / 144 (106, 25, 13); Алла Галеева — 18, 50; Валерия Гончарова — 17, 51 / 83 (52, 25, 6); Кристина Курносова — 16, 43; Дарья Малыгина — 14, 52 / 142 (103, 30, 9); Ангелина Сперскайте — 14, 30 / 10 (6, 0, 4); Марина Диброва — 14, 28 / 17 (15, 2, 0); Татьяна Юринская — 13, 28 / 18 (16, 2, 0); Дарья Шорохова (Буркина) — 12, 29 / 2 (1, 0, 1); Анастасия Барчук — 7, 17 / 43 (24, 12, 7); Светлана Сурцева — 6, 19 / 8 (5, 0, 3); Анна Балберова — 1, 2. Главный тренер — Вадим Панков.
 «Протон»: Екатерина Енина — 20, 70 / 205 (124, 61, 20); Анастасия Ануфриенко — 20, 69 / 51 (31, 14, 6); Анна Макарова — 20, 68 / 319 (261, 44, 14); Мария Халецкая — 20, 68 / 156 (128, 10, 18); Кристина Толстухина — 20, 68; Анна Куприянова — 20, 65 / 91 (56, 19, 16); Виктория Лёвшина — 19, 52; Валерия Зайцева — 19, 50 / 90 (58, 23, 9); Анна-Мириам Гансонре — 19, 49 / 52 (38, 8, 6); Норис Кабрера — 19, 45 / 60 (46, 6, 8); Анастасия Гурбанова — 18, 43 / 24 (18, 6, 0); Елена Новик — 12, 23 / 12 (8, 1, 3); Елена Савкина — 10, 22 / 1 (1, 0, 0); Маргарита Курило — 9, 31 / 81 (68, 7, 6); Виктория Журбенко — 8, 12 / 6 (1, 1, 4); Ольга Фёдорова — 2, 2. Главный тренер — Роман Кукушкин.
 «Енисей»: Александра Перетятько — 20, 71 / 59 (26, 16, 17); Юлия Бессонная — 20, 66 / 292 (250, 16, 26); Яна Манзюк — 18, 51 / 111 (64, 37, 10); Юлия Айсина — 17, 57 / 158 (135, 10, 13); Алина Елизарова — 17, 56 / 148 (98, 34, 16); Екатерина Осичкина — 15, 48 / 114 (67, 32, 15); Евгения Кондрашкина — 15, 42; Мария Фролова — 14, 44 / 136 (105, 4, 27); Евгения Щеглова — 11, 23 / 32 (25, 5, 2); Маргарита Пантилей — 10, 37; Сара Клисура — 9, 29 / 90 (71, 12, 7); Кристина Карапетян — 9, 18 / 30 (18, 5, 7); Светлана Сербина — 9, 12 / 6 (0, 3, 3); Ирина Кузнецова — 4, 10 / 16 (13, 0, 3). Главный тренер — Виктор Гончаров.
 «Ленинградка»: Ольга Ефимова — 20, 68 / 62 (35, 9, 18); Екатерина Полякова — 20, 67 / 169 (106, 43, 20); Мария Кашина — 20, 63; Екатерина Петрова — 19, 70 / 302 (266, 22, 14); Екатерина Третьякова — 19, 66; Юлия Кутюкова — 17, 57 / 162 (128, 14, 20); Елена Ткачёва — 17, 49 / 115 (94, 7, 14); Мария Перепёлкина — 16, 49 / 107 (60, 41, 6); Алина Звягина — 15, 34 / 33 (15, 11, 7); Наталья Непомнящих — 15, 31 / 8 (7, 1, 0); Виктория Русакова (Чаплина) — 14, 49 / 140 (107, 16, 17); Татьяна Щукина — 14, 31 / 43 (20, 18, 5); Наталья Алимова — 7, 16 / 12 (6, 6, 0); Саня Попович — 4, 14 / 35 (28, 0, 7); Виктория Горбачёва — 2, 3. Главный тренер — Александр Кашин.
 «Воронеж»: Светлана Суховерхова — 20, 71 / 198 (154, 26, 18); Ирина Климанова — 20, 68 / 119 (82, 29, 8); Екатерина Енина — 20, 67 / 23 (5, 5, 13); Ольга Фролова — 20, 63 / 16 (16, 0, 0); Римма Гончарова — 19, 69 / 138 (90, 31, 17); Наталья Фролова — 19, 65 / 200 (164, 19, 17); Екатерина Громова — 19, 61 / 153 (124, 22, 7); Екатерина Шкурихина — 19, 56 / 90 (72, 8, 10); Ирина Алилуева — 18, 58; Ирина Мельничук — 18, 42 / 17 (7, 4, 6); Елизавета Шингарёва — 13, 22 / 15 (12, 2, 1); Наталья Думчева — 12, 25 / 32 (26, 4, 2); Юлия Верещикова — 1, 2. Главный тренер — Левон Джагинян.
 «Метар»: Мария Самойлова — 20, 72 / 290 (232, 37, 21); Анастасия Калинина — 20, 72 / 269 (242, 14, 13); Юлия Шишкина — 20, 72 / 151 (92, 43, 16); Ольга Шкляева — 20, 72 / 89 (45, 20, 24); Юлианна Аброскина — 20, 68; Алеся Пироговская — 19, 63 / 93 (56, 23, 14); Елена Самойлова — 19, 59 / 106 (76, 24, 6); Ярослава Санникова — 19, 55 / 29 (17, 3, 9); Вера Гниломёдова — 14, 41; Надежда Мишина — 12, 28 / 34 (21, 9, 4); Александра Ососкова — 5, 6; Надежда Ефименко — 3, 4. Главный тренер — Дмитрий Дьяков.
 «Омичка»: Ольга Ефимова — 20, 67 / 237 (204, 15, 18); Алина Хасанова — 19, 64; Алёна Кириченко — 19, 57 / 13 (6, 2, 5); Дарья Бессоннова — 16, 32; Ксения Плигунова — 13, 40 / 43 (26, 12, 5); Анастасия Косолапова — 13, 40 / 24 (11, 6, 7); Марина Бондарева — 13, 39 / 92 (75, 10, 7); Наталья Решетникова — 12, 34 / 70 (59, 6, 5); Ольга Лифанова — 12, 23 / 9 (5, 3, 1); Виктория Руссу — 8, 23 / 45 (37, 3, 5); Анастасия Абросимова — 7, 19 / 25 (17, 5, 3); Владислава Коржова — 7, 17 / 29 (23, 5, 1); Олеся Николаева — 6, 21 / 73 (55, 9, 9); Юлия Григорьева — 6, 21 / 58 (34, 20, 4); Анастасия Бурдюкова — 6, 21 / 23 (10, 10, 3); Марина Акулова — 6, 19 / 14 (5, 3, 6); Валерия Шатунова — 6, 17 / 31 (23, 6, 2); Евгения Куфрина — 4, 10 / 20 (11, 6, 3); Елизавета Лукьянова — 4, 4 / 2 (2, 0, 0); Лариса Желябина — 2, 2; Дарья Столярова — 1, 4 / 22 (18, 2, 2). Главный тренер — Андрей Смирнов.

Курсивом выделены игроки, покинувшие свои команды по ходу сезона.

Самые результативные

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 
В соревновании принимали участие 8 команд. По окончании прошлого сезона ставшая победителем первенства высшей лиги «А» «Северянка» отказалась от повышения в классе, а занявший второе место «Сахалин» объявил о готовности перейти в Суперлигу только в августе. С просьбой рассмотреть возможность участия в элитном дивизионе в начале лета также обращалось руководство «Приморочки», но обоим дальневосточным коллективам Всероссийская федерация волейбола ответила отказом, и состав участников Суперлиги пополнил только 3-й призёр первенства-2014/15 «Енисей». «Обнинск» и «Ангара» приняли решение провести новый сезон в высшей лиге «Б», а из призёров прошлогоднего первенства третьего по значимости дивизиона правом на повышение в классе воспользовался только «Индезит». «Хара Морин», которому тоже предоставлялась такая возможность, был распущен. В конце августа согласилась играть в высшей лиге «А» «Тюмень»-ТюмГУ.

Соревнование сезона-2015/16 проходило с 27 октября по 24 апреля в четыре круга спаренных игр по разъездному календарю. Право выступить в следующем сезоне в Суперлиге завоевал «Сахалин».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Первенство стартовало 3 октября 2015 года. На предварительном этапе команды зоны «Центр» играли в трёх подгруппах в 4 круга спаренными матчами по разъездному календарю, в зоне «Сибирь» — в 6 кругов по туровой системе. После завершения предварительного этапа команды зоны «Центр» провели полуфиналы (первый полуфинал — в 2 тура, второй — в 3 тура в двух группах). В финал высшей лиги «Б» вышли 4 лучшие команды по итогам первого полуфинала зоны «Центр» и два сильнейших коллектива зоны «Сибирь».

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате
 Новости, статистика, результаты матчей

Чемпионат России по волейболу среди женщин
2015 год в волейболе
2016 год в волейболе